Wailaki peut être :
 Wailaki, tribu athapascane du nord de la Californie ;
 Wailaki, langue parlée les tribus amérindiennes d’Eel River ou le dialecte des Wailaki.

Voir aussi